Вечерня:

 Вечерня — богослужебное последование, традиционное время совершения — вечером.
 Вечерня  — богослужение Церкви Англии, выросшее из латинской вечерни.